Mirko Tedeschi ist der Name folgender Personen:

* Mirko Tedeschi (Radsportler, 1987) (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Mirko Tedeschi (Radsportler, 1989) (* 1989), italienischer Radrennfahrer